Lindblad (krater księżycowy) – krater księżycowy

Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Fredrik Lindblad – szwedzki kompozytor
 Alf Lindblad – fiński lekkoatleta
 Anton Lindblad – szwedzki biegacz narciarski